Gustavia kan avse:

 Gustavia – huvudort på ön Saint-Barthélemy bland Små Antillerna i Västindien
 Gustavia (fondförvaltare) – en svensk fondförvaltare med säte i Stockholm
 Gustavia (växter) – släkte med tvåhjärtbladiga växter i familjen Lecythidaceae
 Gustavia (djur) – släkte av kvalster
 Gustavia, Rügen – en påbörjad men ej färdigställd svensk stad på ön Rügen